Боби Браун може да се односи на:
 Боби Браун (музичар), амерички музичар и глумац.
 Боби Браун (фудбалер, рођен 1923), шкотски фудбалер
 Боби Браун (фудбалер, рођен 1931), шкотски фудбалер
 Боби Браун (фудбалер, рођен 1923), енглески фудбалер
 Боби Браун (фудбалер, рођен 1923), енглески фудбалер
 Боби Браун (фудбалер, рођен 1923), шкотски фудбалер
 Боби Браун (кошаркаш), амерички кошаркаш